Discovery je lahko:
Discovery (album, ELO)
Discovery (album, Mike Oldfield)
Discovery (album, Daft Punk)
Discovery (TV serija)
Discovery Channel
Discovery (1602)
RRS Discovery
HMS Discovery - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
Raketoplan Discovery
Discovery One
Land Rover Discovery
discovery - jablana